Chimichagua kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Chimichagua (ort), Cesar, 
 Chimichagua (kommun), Cesar,